Governo Janša può riferirsi a due governi della Repubblica Slovena guidati da Janez Janša:
Governo Janša I, in carica dal 3 dicembre 2004 al 21 novembre 2008;
Governo Janša II, in carica dal 10 febbraio 2012 al 20 marzo 2013.